Psara - wyspa w Grecji
 Psara - gmina w Grecji
 okręty marynarki Grecji:
 Psara - pancernik z wojen bałkańskich 
 Psara - niszczyciel z II wojny światowej

Zobacz też 
 Psara (okręt)